Hornussen steht für:

 Hornussen (Sport), in der Schweiz beliebte Mannschaftssportart
 Hornussen AG, Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz